Samsung SGH-Z100 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E500
 Samsung SGH-E310
 LG F2100
 Soutec Q70
 Innostream INNO 36

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

Z